Anhanguera (auch: Anhangüera) ist die Bezeichnung für:
 die brasilianische Gemeinde Anhanguera (Goiás) im Bundesstaat Goiás
 den Spitznamen zweier gleichnamiger Bandeirantes Bartolomeu Bueno da Silva
 den Flugsaurier Anhanguera
 eine mythologische Figur der Tupi-Guarani - Anhangá oder Anhangüera
 einen Distrikt der Stadt São Paulo Anhanguera (São Paulo)
 die Autobahn im Bundesstaat São Paulo (BR-050, SP-330)